gmina Czarnocin (powiat kazimierski) – województwo świętokrzyskie
 gmina Czarnocin (powiat piotrkowski) – województwo łódzkie